|-
| 145301 - ||  || 20 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145302 - ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145303 - ||  || 28 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 145304 - ||  || 30 mai 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145305 - ||  || 31 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145306 - ||  || 28 mai 2005 ||  || 
|-
| 145307 - ||  || 31 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145308 - ||  || 1 iunie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 145309 - ||  || 1 iunie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145310 - ||  || 1 iunie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145311 - ||  || 3 iunie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145312 - ||  || 3 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145313 - ||  || 3 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145314 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145315 - ||  || 2 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145316 - ||  || 3 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145317 - ||  || 3 iunie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145318 - ||  || 4 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145319 - ||  || 4 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145320 - ||  || 5 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145321 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145322 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145323 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145324 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145325 - ||  || 9 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145326 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145327 - ||  || 12 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145328 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145329 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145330 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145331 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145332 - ||  || 13 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145333 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145334 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145335 - ||  || 13 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145336 - ||  || 2 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145337 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145338 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145339 - ||  || 21 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145340 - ||  || 16 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145341 - ||  || 27 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145342 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145343 - ||  || 23 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145344 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145345 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145346 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145347 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145348 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145349 - ||  || 27 iunie 2005 ||  || 
|-
| 145350 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145351 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145352 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145353 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145354 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145355 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145356 - ||  || 26 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145357 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145358 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145359 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145360 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145361 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145362 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145363 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145364 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145365 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145366 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145367 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145368 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145369 - ||  || 24 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145370 - ||  || 27 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145371 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145372 - ||  || 27 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145373 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145374 - ||  || 30 iunie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145375 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145376 - ||  || 4 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145377 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145378 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145379 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145380 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145381 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145382 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145383 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145384 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145385 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145386 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145387 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145388 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145389 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145390 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145391 - ||  || 2 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 145392 - ||  || 7 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145393 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145394 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145395 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145396 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145397 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145398 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145399 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145400 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-